La classifica perpetua della Prem'er-Liga è una speciale classifica che raggruppa i risultati complessivi di tutte le società calcistiche che hanno disputato almeno una stagione nel campionato russo (Prem'er-Liga).

Classifica 
La classifica ha inizio dalla sua prima edizione nel 1992 ed è aggiornata alla stagione 2016-2017.

Note: in grassetto sono indicate le squadre partecipanti alla Prem'er-Liga 2015-2016.

Voci correlate 
 Classifica perpetua della Vysšaja Liga
 Prem'er-Liga

Collegamenti esterni 
 

Campionato russo di calcio
Russia